Наталия (Наталья) Ивановна Штуцер:
 Штуцер, Наталия Ивановна (1895—1977) — русская художница-авангардистка.
 Штуцер, Наталья Ивановна (род. 1966) — в замужестве Касперская, российский предприниматель в сфере информационных технологий.